Meka steht für:

 Meka (Indien), Ort im Distrikt Lower Dibang Valley, Arunachal Pradesh, Indien 

MEKA steht als Abkürzung für:
 Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich, Agrarumweltprogramm des Landes Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mecha
 Mekka

Abkürzung